Bundesliga 2014/2015 – 68. rozgrywki o tytuł mistrza Niemiec i 47 sezon Bundesligi. W roli beniaminków występowały: TSG Friesenheim, HC Erlangen oraz SG BBM Bietigheim. Tegoroczny sezon został poprzedzony meczem o Superpuchar Niemiec pomiędzy THW Kiel a Füchse Berlin. Mecz odbył się 19 sierpnia 2014 w Porsche-Arena w Stuttgarcie. Tytuł zdobyła drużyna THW Kiel wygrywając 24:18 z Füchse Berlin. Od tego sezonu Bundesliga została powiększona i występuje w jej rozgrywkach 19 drużyn. Mecze są rozgrywane systemem kołowym (każdy z każdym). Mistrzem Niemiec, po raz 20 w historii, została drużyna THW Kiel. Najlepszym strzelcem sezonu został Robert Weber z SC Magdeburg. Austriak na przestrzeni sezonu zdobył 271 bramek. Z Bundesligi spadły 4 drużyny TSV GWD Minden, TSG Friesenheim, HC Erlangen oraz SG BBM Bietigheim.

Superpuchar Niemiec 

Źródło:

Drużyny uczestniczące 
W Bundeslidze Mężczyzn 2014/2015 wystąpi 19 zespołów, które będą walczyć o tytuł Mistrza Niemiec w piłce ręcznej mężczyzn 2015:

Tabela

Wyniki

Statystyki

Klasyfikacja strzelców

Klasyfikacja bramkarzy 

Źródło:

Polacy w klubach

Zobacz też 
 Bundesliga

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bundesliga niemiecka w piłce ręcznej mężczyzn (2014/2015)